Gobena ist der Familienname folgender Personen:

 Abebech Gobena (≈1938–2021), äthiopische Philanthropin und Waisenhausgründerin
 Amane Gobena (* 1982), äthiopische Langstreckenläuferin
 Thomas Gobena (* 1971), US-amerikanischer Musiker, Manager, Schauspieler und Produzent